Keila puede hacer referencia a: 

 Keila nombre propio de mujer en español.
 Keila, una ciudad y un municipio del noroeste de Estonia.
 Río Keila, un río en Estonia septentrional.
 Keila-Joa, una pequeña localidad al norte de Estonia.